Tamayo kan syfta på:

 Rufino Tamayo (1899–1991), mexikansk konstnär

Geografi

Dominikanska republiken 

 Tamayo (Dominikanska republiken) – kommun